GLY est un sigle qui peut désigner :
 gigalight-year (en français, gigaannée-lumière), un milliard d'années-lumière.

gly est un code qui peut désigner :
 gule, une langue nilo-saharienne parlée dans l'Est du Soudan du Sud.

gly est une abréviation qui peut désigner :
 glycine, un acide α-aminé et l'un des vingt-deux acides aminés protéinogènes.

Code